

Patronymes
 Alfred Decaen (1820-1902), peintre français ;
 Charles Mathieu Isidore Decaen (1769-1832), général français ;
 Claude Théodore Decaen (1811-1870), général de division français.

Patronyme normand